Пресса во Франции включает множество как периодических так и непериодических печатных изданий.

История 
С 1789 по 1944 год издавалась газета Journal des débats. С 1829 по 1944 год издавался журнал Revue des Deux Mondes. С 1945 года он выходит под иными различными названиями по настоящее время. С 1861 по 1942 год издавалась ежедневная газета .

С июля 1880 года по 1940 год выходила ежедневная газета .

Во второй половине XX века выходили , , основанная дочерью Марии Склодовской-Кюри.

С 1908 года издаётся La Nouvelle Revue française.

Газеты 
Среди ежедневных газет национального значения наибольшие тиражи имеют
«Фигаро»,
«Паризьен» («Парижанин»),
«Ле Монд» («Мир»),
«Франс-Суар» («Вечерняя Франция») и
«Либерасьон».

«La Tribune» — ежедневная финансово-экономическая газета, публикующая фондовые показатели и анализирующая состояние рынков. Политика. http://www.latribune.fr/ 

«L'Humanité» — газета французской компартии, основана в 1904 году социалистом Жаном Жоресом. Внутренняя политика, международная ситуация, экономика, социальные вопросы, культура, спорт, проблемы СМИ и др.

«Le Dauphiné Libéré» — ежедневная газета: международные, национальные и региональные новости, политика, экономика, общество, культура. http://www.ledauphine.com 

«La Croix» — ежедневная утренняя газета христианского направления. Редакция газеты считает её «ни религиозной, ни конфессиональной», настаивая на общегуманистическом взгляде на события общественной и политической жизни. Основные рубрики: «Франция», «Мир», «Экономика», «Религия», «Родители и дети», «Культура», «Науки», «Духовность». http://www.la-croix.com 

Выпускается также много ежедневных региональных газет, самая известная из них «Уэст-Франс», выпускаемая тиражом 797 тыс. экземпляров, почти вдвое превышающим тираж любой из национальных ежедневных газет. Также «Le Progres» (газета, издающаяся в Лионе).

Журналы 
Популярные журналы — 
«Пари Матч» (иллюстрированный еженедельник новостей),  
«Экспресс», 
«Пуэн»,  
«Нувель обсерватёр» (еженедельники новостей), 
«Le Point» (известный еженедельник, охватывающий широкий круг тем от международных проблем до новостей культуры и науки, консервативной направленности, выходит по пятницам), «Marianne» (общественно-политический еженедельник, издающийся в Париже: политика, культура, экономика).

Деловые новости: «Лез-Эко».

Спортивные: «Экип», «France Football».

Журналы для женщин: «Фамм актюэль», «Элль», «Мари-Франс».

Телевизионные программы и новости: «Телесет жур»

Сатирические: Шарли Эбдо и др.

Прочие издания 
 «Le journal du dimanche au quotidien» — французское центральное печатное издание: международные и внутренние новости, политика, экономика, культура, общество, спорт. http://www.lejdd.fr/ 

Ежегодники и альманахи:

Ежедневный тираж основных изданий

См. также 
 Пресса Великобритании

Примечания